

Артем'єво — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Артем'єво — присілок, Шекснинський район, Вологодська область